Arzano (en bretó An Arzhanaou) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 1.325 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Arzano (Campània)

Referències 

Municipis del districte de Quimper